

Patronyme 

 Itzhak Perlman (1945-), célèbre violoniste israélien, considéré comme l'un des plus grands violonistes de la fin du  ;
 Janet Perlman (née en 1954), scénariste et illustratrice de livres et de dessins animés ;
 Nicole Perlman (née en 1981), scénariste américaine ;
 Philip Perlman (1890-1960), juriste du Maryland ;
 Rhea Perlman (née en 1948), actrice et productrice américaine ;
 Ron Perlman (né en 1950), acteur américain ;
 Yeruham Perlman (1835-1895), rabbin lituanien.

Autres 
 Baron Perlman, psychologue américain

Voir aussi 

Patronyme juif